Chitra (geslacht), een geslacht van schildpadden
 Chitra (voornaam), een Indiase meisjesnaam